Evropsko prvenstvo v nogometu 1992 je bilo deveto Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je med 10. in 26. junijem 1992 potekalo v švedskih mestih Göteborg, Solna, Malmö in Norrköping. Zmagala je danska reprezentanca, ki je v finalu premagala nemško, v polfinale pa sta se uvrstili še nizozemska in švedska.

Prizorišča

Tekmovanje

Predtekmovanje

Skupina A

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||4||2||+2||5
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||2||2||0||3
|-
|align="left"|
|3||0||2||1||2||3||−1||2
|-
|align="left"|
|3||0||2||1||1||2||−1||2
|}

Skupina B

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||4||1||+3||5
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||4||4||0||3
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||3||3||0||2
|-
|align="left"|
|3||0||2||1||1||4||−3||2
|}

Zaključni del

Polfinale

Finale

Statistika

Strelci

3 goli
 Henrik Larsen
 Karl-Heinz Riedle
 Dennis Bergkamp
 Tomas Brolin

2 gola
 Jean-Pierre Papin
 Thomas Häßler
 Frank Rijkaard
 Jan Eriksson

1 gol
 Igor Dobrovolski
 John Jensen
 Lars Elstrup
 Kim Vilfort
 David Platt
 Stefan Effenberg
 Jürgen Klinsmann
 Rob Witschge
 Paul McStay
 Brian McClair
 Gary McAllister
 Kennet Andersson

1992
Športne prireditve na Švedskem
1992 v športu
Šport v Göteborgu
Solna
Šport v Malmöju
Norrköping